

Persone
 Federico Fellini (1920-1993) – regista, sceneggiatore, fumettista, attore e scrittore italiano
 Riccardo Fellini (1921-1991) – attore e regista italiano

Altro
Fellini Museum – museo italiano con sede a Rimini
Fellini – Live degli Harmonia Ensemble del 2001

Pagine correlate
Felline (disambigua)
Fellin